Obhájcem titulu byl pátý nasazený rakousko-německý pár Jürgen Melzer a Philipp Petzschner, který ve čtvrtfinále podlehl první nasazené dvojici dvojčat Boba a Mika Bryanových. Ta celý turnaj vyhrála, když ve finále zdolala osmý nasazený švédsko-rumunský pár Robert Lindstedt a Horia Tecău.

Začátek soutěže mužské čtyřhry byl plánován na 22. června, ovšem kvůli špatnému počasí došlo k odložení na příští den. Aby se stihl harmonogram všech zpožděných soutěží, byly utkání prvního kola této soutěže hrány pouze na dva vítězné sety, od druhého kola pak standardně na tři vítězné sady.

Nasazení párů 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Mark Knowles /  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Wesley Moodie /  'Dick Norman (3. kolo)
  Juan Ignacio Chela /  Eduardo Schwank (3. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (3. kolo)
  Marc López /  David Marrero (2. kolo)
  Daniele Bracciali /  František Čermák ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2011